Santa Geração é um grupo de música cristã liderado pelo pastor Antônio Cirilo, da Igreja Batista de Contagem. A banda possui uma longa discografia, contendo mais de vinte álbuns.

Já integraram o conjunto: Heloisa Rosa, Nívea Soares, Juliana Barros, David Quinlan, entre outros. O Santa Geração já foi indicado ao Troféu Talento.

Discografia 
2000: Toca-me, Senhor Jesus
2001: Adoração Íntima
2002: A Presença da Glória
2002: Poderoso Deus
2003: Coração em Arrependimento
2003: Cetro de Justiça
2004: Rasgue os Céus e Desce
2004: Inocente Pelo Sangue de Jesus
2005: Eleva-me Senhor
2005: Mais Fogo, Mais Glória
2006: Tu És Tão Lindo...
2006: Mais de Deus
2007: Faz-me Fluir
2007: Deus de Milagres
2007: Jesus Adorado
2008: Disponível
2008: Eu Sou de Deus
2009: Descanso
2010: A Essência é Jesus
2011: Deus é Glorioso
2014: Canção da Eternidade
2015: Minha Vida Mudou
Álbuns de pregação e mensagens
2002: Adoração como Arma de Ataque
2002: Adoração como Arma de Defesa
2005: E o fogo Arderá
Coletâneas
2004: Calice Della Salvezza

Videografia
2002: Adoração como Arma de Ataque
2002: Adoração como Arma de Defesa
2005: Deus de Milagres
2006: Encontro de Avivamento
2008: Eu Sou de Deus 

 
Bandas de Minas Gerais
Bandas formadas em 2000
Grupos musicais cristãos